Сулейма́н Дио́п Сиссо́ко (; род. 4 июля 1991, Дакар) — французский боксёр сенегальского происхождения, представитель полусредней весовой категории. Выступал за сборную Франции по боксу в конце 2000-х — середине 2010-х годов, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовый призёр чемпионата Европейского Союза, победитель и призёр турниров национального значения. С 2017 года боксирует на профессиональном уровне.

Биография 
Сулейман Сиссоко родился 4 июля 1991 года в Дакаре, Сенегал. Впоследствии переехал на постоянное жительство во Францию, поселился в коммуне Баньоле департамента Сен-Сен-Дени. Проходил подготовку в боксёрском клубе Top Rank Bagnolet под руководством тренеров Жона Дови и Луиса Мариано Гонсалеса Косме.

Любительская карьера 
Впервые заявил о себе в 2008 году, выиграв серебряную медаль на чемпионате Франции среди юниоров. Год спустя одержал победу на Кубке Дана Позняка в Литве, выступил на молодёжном чемпионате Европы в Польше.

В 2011 году стал чемпионом Франции среди взрослых спортсменов в зачёте лёгкой весовой категории и вошёл в основной состав французской национальной сборной. В следующем сезоне занял второе место на чемпионате Европы среди студентов в Москве, боксировал на чемпионате Европы в Анкаре, где сумел дойти до стадии четвертьфиналов, проиграв турку Фатиху Келешу.

На чемпионате Франции 2013 года вновь оказался лучшим, но уже в полусредней весовой категории. Боксировал на европейском первенстве в Минске, где был остановлен в 1/8 финала россиянином Александром Беспутиным, и на мировом первенстве в Алма-Ате, где в 1/8 финала уступил казаху Данияру Елеусинову. Также, будучи студентом, представлял Францию на летней Универсиаде в Казани.

В 2014 году стал бронзовым призёром чемпионата Европейского Союза в Софии.

В 2015 году добрался до четвертьфинала на чемпионате Европы в Самокове и на Европейских играх в Баку.

Занял первое место на мировом квалификационном олимпийском турнире в Азербайджане и благодаря этому удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В турнирной сетке полусреднего веса одолел венгра Имре Бачкаи, азербайджанца Парвиза Багирова и тайца Сайлома Ади. На стадии полуфиналов вышел на ринг против Данияра Елеусинова и проиграл ему со счётом 0:3, получив тем самым бронзовую олимпийскую медаль. За это выдающееся достижение награждён орденом «За заслуги».

Профессиональная карьера 
После Олимпиады Сиссоко решил попробовать себя среди профессионалов и в январе 2017 года успешно дебютировал на профессиональном уровне.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Франции
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года